Кивелюк — українське прізвище.

 Кивелюк Володимир (1898—1976) — український художник і мистецтвознавець. Член Об'єднання митців-українців в Америці.
 Кивелюк Іван Васильович (1866—1922) — український правник, громадсько-політичний діяч. Посол Галицького сейму, делегат Української Національної Ради ЗУНР, голова «Просвіти».
 Кивелюк Роман Іванович (1916—1942) — український націоналістичний діяч, член ОУН.
 Кивелюк Семен Васильович (1897—1967) — лікар, громадський діяч. Член Українського Лікарського Товариства (1934).

Українські прізвища